Джоан Эстли (; умерла после 1406) — английская аристократка, 5-я баронесса Эстли в своём праве.

Биография 
Джоан Эстли была единственным ребёнком Уильяма, 4-го барона Эстли, и Джоан Уиллоуби. Она унаследовал земли и титул отца после его смерти, которая произошла после 1370 года (точная дата неизвестна). Джоан была замужем сначала за Томасом Рэйли, потом (примерно с 1406 года) — за Реджинальдом Греем, 3-м бароном Греем из Ратина. Во втором браке родились сын Эдуард (умер в 1457), 6-й барон Феррерс из Гроуби и 6-й барон Эстли, и дочь Элизабет (1406—1437), жена сэра Уильяма Калторпа.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Эстли
Баронессы Англии в своём праве
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Эстли
Греи